Na mitologia grega, Athos era um dos Gigantes. Era um dos filhos, chamados Óreas (montanhas), de Gaia, a Terra, e não têm um pai . Os Óreas eram  deuses primordiais, ou espíritos de suas montanhas. Com o passar do tempo, eles perderam a imagem de deuses primordiais, e ganharam uma de velhos sábios sentados em sua determinda montanha . Athos é deus da montanha com seu nome, Monte Athos, que se localiza na Trácia (norte da Grécia).  

Na guerra entre os Gigantes (gigantomaquia) e os deuses do Olimpo, Athos atirou uma montanha contra Zeus (ou Poseidon), que caiu no mar, formando o Monte Athos
.

Gigantes da mitologia grega